Бальдюр Мёллер (; 19 августа 1914, Рейкьявик — 23 ноября 1999) — исландский шахматист.

Шестикратный чемпион Исландии (1938, 1941, 1943, 1947, 1948 и 1950). В составе национальной сборной участник неофициальной и трех официальных шахматных олимпиад (1937, 1939, 1956). Первый исландский шахматист, который победил в турнире северных стран (1948 и 1950).

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка Бальдюра Мёллера на сайте 365Chess (другая: партии с неофициальной олимпиады 1936 г. ошибочно приписаны немецкому шахматисту Бруно Мёллеру)

Шахматисты Исландии